Mellier ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Mellier (Belgien), Ortschaft in der belgischen Gemeinde Léglise
 Mellier (Fluss), Fluss in der belgischen Provinz Luxemburg

Mellier ist der Familienname folgender Personen:

 Maéva Mellier (* 1991), französische Taekwondoin
Yannick Mellier (* 1958), französischer Astrophysiker